Ла Форестал има више значења:

 Ла Форестал, Басуреро (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Форестал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Форестал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику